Balıkçı (türk. für Fischer oder Fischhändler) oder Balikci ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Balıkçı (* 1997), türkisch-österreichischer Fußballspieler
 Asen Balikci (1929–2019), kanadisch-türkisch-bulgarischer Anthropologe und Filmemacher
 Sevag Balıkçı (1986–2011), türkischer Soldat und Opfer einer fahrlässigen Tötung